SNTP est une abréviation pour :
 Service national des timbres-poste et de la philatélie, renommé Phil@poste en  ;
 Syndicat national des travailleurs de la presse au Venezuela ;
 Simple network time protocol en informatique, une version simplifiée du network time protocol.